Sarre (Valle d'Aosta), een gemeente in de Italiaanse provincie Valle d'Aosta
Sarre (Tortora), een plaats in de Italiaanse gemeente Tortora
Sarre (Engeland), een civil parish in Engeland

Voor het voormalige Franse département de la Sarre, zie Saar (departement)